Олута има више значења:

 Општина Олута (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Олута (Олута, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Олута (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику